Het GP2-seizoen 2015 was het elfde GP2-seizoen. Regerend kampioen Jolyon Palmer was overgestapt naar de Formule 1 als derde rijder van het team Lotus en mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

Stoffel Vandoorne werd kampioen met een vierde plaats in de tweede race op het Sochi Autodrom, waarmee hij zijn laatste concurrent Alexander Rossi versloeg. Zijn team ART Grand Prix werd kampioen bij de teams.

Team & coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 René Binder: Arden International → Trident/MP Motorsport
 Sergio Canamasas: Trident → MP Motorsport/Daiko Team Lazarus/Hilmer Motorsport
 Johnny Cecotto jr.: Trident → Hilmer Motorsport/Carlin/Trident
 Pierre Gasly: Caterham Racing → DAMS
 Rio Haryanto: Caterham Racing → Campos Racing
 Nicholas Latifi: Hilmer Motorsport → MP Motorsport
 Raffaele Marciello: Racing Engineering → Trident
 Alexander Rossi: Caterham Racing/Campos Racing → Racing Engineering
 Marco Sørensen: MP Motorsport → Carlin
 Simon Trummer: Rapax → Hilmer Motorsport

 Nieuw/teruggekeerd in GP2
 Zoël Amberg: Formule Renault 3.5 Series (AVF) → Daiko Team Lazarus
 Meindert van Buuren: Formule Renault 3.5 Series (Pons Racing) → MP Motorsport
 Sean Gelael: Europees Formule 3-kampioenschap (Jagonya Ayam with Carlin) → Carlin
 Jordan King: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Racing Engineering
 Alex Lynn: GP3 Series (Carlin) → DAMS
 Gustav Malja: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → Trident/Rapax
 Jann Mardenborough: GP3 Series (Arden International) → Carlin
 Nobuharu Matsushita: Japanse Formule 3-kampioenschap (HFDP Racing) → ART Grand Prix
 Norman Nato: Formule Renault 3.5 Series (DAMS) → Arden International
 Patric Niederhauser: GP3 Series (Arden International) → Daiko Team Lazarus
 Sergej Sirotkin: Formule Renault 3.5 Series (Fortec Motorsports) → Rapax
 Richie Stanaway: GP3 Series (Status Grand Prix) → Status Grand Prix
 Marlon Stöckinger: Formule Renault 3.5 Series (Lotus) → Status Grand Prix
 Dean Stoneman: GP3 Series (Marussia Manor Racing/Koiranen GP) → Carlin
 Robert Vișoiu: GP3 Series (Arden International) → Rapax
 Nick Yelloly: GP3 Series (Status Grand Prix) → Hilmer Motorsport

 Uit de GP2
 Daniel Abt: Hilmer Motorsport → FIA World Endurance Championship (Rebellion Racing)
 Sergio Campana: Venezuela GP Lazarus → Lamborghini Blancpain Super Trofeo (Team Lazarus)
 Stefano Coletti: Racing Engineering → IndyCar Series (KV Racing Technology)
 Conor Daly: Venezuela GP Lazarus → IndyCar Series (Dale Coyne Racing)
 Tom Dillmann: Arden International/Caterham Racing → Formule Renault 3.5 Series (Jagonya Ayam with Carlin)
 Tio Ellinas: MP Motorsport/Rapax → Formule Renault 3.5 Series (Strakka Racing)
 Kevin Giovesi: Rapax → ?
 Takuya Izawa: ART Grand Prix → Super Formula (Real Racing)
 Axcil Jefferies: Trident → ?
 Felipe Nasr: Carlin → Formule 1 (Sauber-Ferrari)
 Jolyon Palmer: DAMS → Formule 1 (testrijder Lotus-Mercedes)
 Adrian Quaife-Hobbs: Rapax → Blancpain Endurance Series (Von Ryan Racing)
 Facu Regalia: Hilmer Motorsport → Auto GP (FMS Racing)
 Stéphane Richelmi: DAMS → Blancpain Sprint Series (Belgian Audi Club Team WRT)
 Kimiya Sato: Campos Racing → ?

 Tijdens het seizoen
 Red Bull Ring: De Venezolaan Johnny Cecotto jr. werd vervangen door de Zwitser Simon Trummer bij het team Hilmer Motorsport. Het team MP Motorsport reed met slechts één auto door het vertrek van de Spanjaard Sergio Canamasas.
 Silverstone: Johnny Cecotto jr. verving de Deen Marco Sørensen bij het team Carlin. De Brit Jon Lancaster verving Simon Trummer bij het team Hilmer Motorsport. De plaats die Sergio Canamasas openliet na zijn vertrek bij MP Motorsport werd ingenomen door de Brit Oliver Rowland. Canamasas verving op zijn beurt de zieke Zwitser Zoël Amberg bij het Daiko Team Lazarus.
 Hungaroring: De Indonesiër Sean Gelael verving Johnny Cecotto jr. bij het team Carlin. De Canadees Nicholas Latifi verving Oliver Rowland bij het team MP Motorsport. Zoël Amberg verving Sergio Canamasas bij het Daiko Team Lazarus, terwijl Canamasas op zijn beurt Jon Lancaster verving bij het team Hilmer Motorsport.
 Spa-Francorchamps: Oliver Rowland verving Nicholas Latifi weer bij het team MP Motorsport. De Zweed Gustav Malja verving de zieke Oostenrijker René Binder bij het team Trident. Sergio Canamasas verving de nog altijd zieke Zoël Amberg bij het Daiko Team Lazarus, terwijl zijn voormalige team Hilmer Motorsport slechts één auto inzet.
 Autodromo Nazionale Monza: De Brit Jann Mardenborough verving Sean Gelael bij het team Carlin, omdat Gelael verplichtingen had in de Formule Renault 3.5 Series. Johnny Cecotto jr. verving Gustav Malja bij het team Trident. De Nederlander Meindert van Buuren verving Oliver Rowland bij het team MP Motorsport, terwijl René Binder de geblesseerde Nederlander Daniël de Jong verving bij hetzelfde team. Simon Trummer verving de Brit Nick Yelloly bij het team Hilmer Motorsport, omdat Yelloly verplichtingen had in de Formule Renault 3.5 Series, terwijl de tweede auto van het team opnieuw leeg bleef. De Zwitser Patric Niederhauser verving de Fransman Nathanaël Berthon bij het Daiko Team Lazarus, omdat Berthon verplichtingen heeft in de European Le Mans Series.
 Sochi Autodrom: De Brit Dean Stoneman verving de Colombiaan Julian Leal bij het team Carlin, terwijl Sean Gelael terugkeerde bij het team. Nicholas Latifi keerde terug bij het team MP Motorsport als vervanger van Meindert van Buuren. Nathanaël Berthon keerde terug bij het Daiko Team Lazarus als vervanger van Patric Niederhauser.
 Bahrain International Circuit: De Nederlander Daniël de Jong, teruggekeerd van een blessure, verving Johnny Cecotto jr. bij het team Trident. Gustav Malja verving de geblesseerde Roemeen Robert Vișoiu bij het team Rapax. Oliver Rowland verving de Filipijn Marlon Stöckinger bij het team Status Grand Prix.

Team veranderingen 
 Het team Caterham Racing werd voorafgaand aan de laatste race van 2014 overgenomen door het team Status Grand Prix.
 Het team Venezuela GP Lazarus heeft haar naam veranderd in Lazarus. Zij hebben hun Venezolaanse licentie vervangen door een Italiaanse licentie. Vanaf het vierde raceweekend op de Red Bull Ring neemt het team deel onder de naam Daiko Team Lazarus.
 Het team Hilmer Motorsport nam niet deel aan het eerste raceweekend op het Bahrain International Circuit. Ook was het team absent vanaf het raceweekend op het Sochi Autodrom.

Races 
 Op 10 december 2014 werd de GP2-kalender van 2015 bekend. Op 20 maart 2015 werd bekend dat het raceweekend op de Nürburgring geschrapt werd nadat de Formule 1-race op dit circuit ook werd geannuleerd. Op 30 juli 2015 werd bekend dat dit raceweekend werd vervangen door een tweede raceweekend op het Bahrain International Circuit.

Kampioenschap
De eerste race op het Sochi Autodrom werd ingekort van 28 naar 15 ronden vanwege een ongeluk in de eerste ronde en de reparaties die hierdoor moesten worden uitgevoerd. Voor deze race werden halve punten uitgereikt.

De tweede race op het Yas Marina Circuit werd afgelast na een crash in de derde bocht tijdens de eerste ronde, waarbij zeven coureurs uitvielen. Omdat de reparaties die hierdoor moesten worden uitgevoerd niet op tijd klaar waren, werd de race afgelast. Aangezien er nog geen twee ronden verreden waren, werden er geen punten uitgereikt.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2015
Autosport in 2015